Margarita García Flores (Nueva Rosita, Coahuila, 10 de junio de 1933) es una contadora, escritora, y periodista mexicana, que ha destacado por su labor en la difusión de la cultura, su preocupación por la problemática femenina y por las entrevistas que ha realizado.

Estudios 

Realizó estudios de contabilidad en su ciudad natal, en 1953 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Periodista y escritora 

Desde 1953, trabajó para su alma mater durante más de veinticinco años, como jefa de prensa, jefa de redacción de la Gaceta UNAM, jefa del Departamento de Humanidades, y jefa de la Unidad Editorial de Difusión Cultural, entre otros cargos.

Realizó la cobertura de noticias del movimiento estudiantil en México de 1968, del cual fue simpatizante. Entre sus trabajo destaca la labor realizada para la colección Material de Lectura.  En 1973, fue fundadora de la revista Los Universitarios, la cual ha dirigido desde entonces.

Locutora y entrevistadora 

De 1966 a 1983 fue productora del programa radiofónico Diálogos el cual era transmitido por Radio UNAM.  Ha simpatizado por la lucha feminista, y durante el programa de radio, dedicó parte de su trabajo a realizar entrevistas a mujeres destacadas.

Entre los personajes que ha entrevistado se encuentran Elena Poniatowska,  José Revueltas Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Rosario Castellanos, Dunia Wasserstrom (sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz), Alberto Ruz Lhuillier, Víctor Flores Olea, Miguel León Portilla, Luis Villoro, Leopoldo Zea Aguilar y Agustín Yáñez entre muchos otros.

Premios y distinciones 

Premio Nacional de Periodismo de México en entrevista, por su labor en Radio UNAM, en 1982.
Mujer del Año, en 1982.

Publicaciones 

Sus entrevistas, ensayos y artículos, han sido publicados en suplementos culturales como Nosotros, Universidad de México, Los Universitarios, El Día, El Gallo Ilustrado, Revista Mexicana de Cultura, Diorema de Cultura, La Cultura de México, Sábado y La Onda entre otros. Entre sus libros se encuentran:

¿Sólo para mujeres?: y en medio de nosotras el macho como un dios, en 1979.
Cartas marcadas, en 1979.
Aproximaciones y reintegros, en 1982.

Referencias

Bibliografía 

Nacidos en Nueva Rosita
Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Escritores de Coahuila
Periodistas de Coahuila
Mujeres periodistas de México
Premio Nacional de Periodismo de México